Název Křivý potok má více vodních toků:

 Křivý potok (přítok Balinky) – levostranný přítok Balinky v okrese Žďár nad Sázavou
 Křivý potok (přítok Odry) – levostranný přítok Odry v okrese Nový Jičín
 Křivý potok (přítok Stonávky) – levostranný přítok Stonávky v okrese Karviná

Související články 
 Krivý potok